Куренёвский мятеж или Куренёвское восстание () — организованное массовый вооружённое выступление против большевистской власти, осуществлённое 9-10 апреля 1919 крестьянами ряда пригородов Киева и пригородных сёл при поддержке повстанческих отрядов и координации с военным командованием УНР.

Воспользовавшись тем что часть городского гарнизона была отправлена на борьбу с атаманом Зелёным, 9 апреля 1919 И. Т. Струк решился штурмовать Киев, огласив в сёлах мобилизацию. Пользуясь внезапностью, повстанцы заняли Вышгород, а ночью просочились в предместья Киева: на Приорку, Святошино, Куреневку, Подол. В самом Киеве началось Куренёвское восстание, которое готовилось местными кооператорами.

Против мятежников были брошены последние красные резервы: караульная рота, чекисты (в числе которых Ю. М. Перцов), советские чиновники во главе с членами правительства УССР (Г. Л. Пятаковым, К. Е. Ворошиловым, А. С. Бубновым). Красным с большим трудом удалось отстоять Киев, после чего отряды И. Т. Струка отошли на север Киевщины, где в мае-августе 1919 отражали ответное наступление Красной армии.

Литература 
 Савченко В. А. Двенадцать войн за Украину. — Харьков: Фолио, 2006. — 415 с. — (Время и судьбы).

Ссылки 
 Украинский экскурсионный портал

Восстания в Киеве
1919 год на Украине
Конфликты 1919 года
Апрель 1919 года